Dívnoie (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Dívne (Bilogorsk), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Dívne (Simferòpol), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna